Mark II oder Mark 2 steht für:
 Mark II (Panzer), britischer Panzer
 Mark II (Computer), US-amerikanischer Computer, siehe Howard Hathaway Aiken #Leben und Werk
 Mark II Synthesizer, siehe RCA Mark II Sound Synthesizer
 Aston Martin DB2 Mark II, britisches Pkw-Modell, siehe Aston Martin DB2/4 #Mark II
 Austin-Healey Sprite Mark II, britisches Pkw-Modell, siehe Austin-Healey Sprite #Mark II
 BMC ADO16 Mark II, britisches Pkw-Modell, siehe BMC ADO16 #Mark II (1967–1971)
 Bufori MK. II Classic Roadster, siehe Bufori Motor Car Company (M) #Bufori MK. II Classic Roadster (1992–2003)
 Canon EOS-1Ds Mark II, japanische Kamera
 Canon EOS 5D Mark II, japanische Kamera
 Continental Mark II, US-amerikanisches Pkw-Modell
 Jaguar Mark 2, britisches Pkw-Modell
 Lincoln Mark II, US-amerikanisches Pkw-Modell, siehe Lincoln Mark Series #Continental Mark II (1955–1957)
 MGB Mark II, britisches Pkw-Modell, siehe MGB (Auto) #Mark II
 Rover P5 Mark II, britisches Pkw-Modell, siehe Rover P5 #Mark II
 Sega Mark II, japanische Spielekonsole, siehe SG-1000
 Technics SL 1200 MK2, Schallplattenspieler, siehe Technics SL-1200 #Produktgeschichte
 Toyota Mark II, japanisches Pkw-Modell
 Toyota Mark II BLIT, japanisches Pkw-Modell
 Toyota Corona Mark II, japanisches Pkw-Modell
 SCP-Mark II-Typ, eine Klasse von Bohrinseln, siehe Chris Chenery (Bohrplattform)